Dzisiaj z Betleyem — четвертий альбом Анни Марії Йопек виданий 1999 року. Назва диску пов'язана з назвою її продюсера — Павла Бетлея.

Список треків 
 Gdy śliczna Panna
 Dzisiaj w Betlejem
 Mędrcy świata monarchowie
 Bracia patrzcie jeno
 Jezus malusieńki
 Z narodzenia Pana
 Lulajże Jezuniu
 W żłobie leży
 Bóg się rodzi
 Gdy się Chrystus rodzi
 Hej w Dzień Narodzenia
 Mizerna cicha
 Gdy śliczna Panna

Музичні альбоми 1999